

Вестморленд — місто, штат Канзас
 Вестморленд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вестморленд — місто, штат Нью-Йорк
 Вестморленд — місто, штат Теннессі
 Вестморленд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк